Chassignolles kan syfta på:
 Chassignolles, Haute-Loire
 Chassignolles, Indre